Änka kan syfta på:

 Änka – kvinna vars make har avlidit
 Änkor – fågelsläkte inom familjen vidua
 Svarta änkan – en giftspindel
 Änka (typografi) – typografitermen

Se även 
 Glada änkan (olika betydelser) – flera betydelser
 Den tatuerade änkan – TV-film av Lars Molin från 1998